A33, A-33 ou A.33 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 A-33 Excelsior, un char lourd expérimental britannique ;
 Douglas A-33, un avion d’attaque au sol américain ;
 Hespérides (A-33), un brise-glace et un navire océanographique de l’Armada espagnole ;
 Saunders-Roe A.33, prototype d'hydravion britannique.

Médecine 
 Tétanos néonatal, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A33 reliant Osnabrück à Borgholzhausen ;
  Autoroute espagnole A-33, projet d'autoroute devant relier Cieza à La Font de la Figuera ;
  Autoroute française A33 reliant Nancy à Dombasle-sur-Meurthe ;
  Autoroute italienne A33 reliant Asti à Coni ;
  Autoroute kazakh A33 reliant Dossor à Aqtaw ;
  Autoroute portugaise A33 reliant Funchalinho à Montijo.

Route
  Route britannique A33 reliant Winchester à Reading.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres